Alcova – elemento architettonico della camera di letto
 Alcova – census-designated place statunitense del Wyoming
 L'alcova – film del 1985 diretto da Joe D'Amato